Armstrong Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Armstrong Lake (Iron County, Michigan)
 Armstrong Lake (Leelanau County, Michigan)
 Armstrong Lake (Blue Earth County, Minnesota)
 Armstrong Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Armstrong Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Armstrong Lake (Washington County, Minnesota)
 Armstrong Lake (Nebraska)
 Armstrong Lake (Texas)
 Armstrong Lake (Washington)
 Armstrong Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Armstrong Lake (British Columbia)